El término Metanoia puede hacer referencia a:
 Metanoia, concepto de Carl Gustav Jung.
 Metanoia como concepto retórico y teológico.